Als Polychord bezeichnet die Musiktheorie

 eine Akkordstruktur, siehe Polychord (Harmonielehre)
 im Jazz haben Mehrfachakkorde den Namen „polychord“ oder Upper Structure
 ein Monochord mit vielen Saiten